Snímač obecně znamená označení pro technické zařízení, které je určeno pro snímání a detekci různých fyzikálních veličin, vlastností látek a technických stavů v mnoha oborech lidské činnosti, v praxi se může jednat například o: 
 
 senzor nebo čidlo – součástka používaná v automatizaci a průmyslové regulaci
snímač polohy – součástka pro odměřování délky nebo úhlu natočení (absolutní, inkrementální, optický, indukční, magnetický … )
snímač pohybu
snímač teploty
snímač posunutí
hladinový snímač
otřesový snímač
indukční snímač průtoku
ultrazvukový snímač
snímač rozdílů tlaků respektive snímač tlakových rozdílů
 snímač pro elektroakustické nástroje 
 elektromagnetický snímač
 piezoelektrický snímač
 snímač čárového kódu
 snímač otisků prstů
 obrazový snímač – používaný v digitálních fotoaparátech a kamerách

Reference